Taal- en spraaktechnologie
 Spraakherkenning